Констанца Француска (1078—14. септембар 1126) била је грофица Троа из свог првог брака и кнегиња Антиохије из свог другог брака.

Биографија 
Констанца је рођена 1078. године као ћерка Филипа I Француског и Берте Холандске. Њен брат био је Луј VI. Око 1093. године, Филип Француски удао је своју кћер за Ига I од Троа. Филипов циљ био је да на своју страну привуче моћну породицу Блоа у његовом спору против Фулка IV Анжујског коме је украо жену Бертраду од Монфорта. Међутим, Игов брат Стефан II од Блоа оженио је Аделу, ћерку Вилијама I Освајача. Они су наследили све поседе Блоа. Брак између Ига и Констанце више није био потребан Филипу. Након десет година је раскинут. 

Констанцин други муж био је Боемунд Тарентски, син Роџера Гвискара и познати крсташ из Првог крсташког рата који је основао кнежевину Антиохију. Брак је склопљен на пролеће 1106. године. Боемунду је родила два сина: Боемунда II (будућег кнеза Антиохије) и Јована који је убрзо умро. Након пораза од Алексија I Комнина, Боемунд се повлачи и брзо умире (1111. године). Констанца је владала као регент у Апулији и Кампанији као ћерка краља Француске, али је утамничена од стране Гримолда Алферантеса који је себе прогласио господарем Барија. Ослобођена је 1120. године уз посредовање Роџера II Сицилијанског и папе, али је за узврат морала предати регентство над својим сином. Умрла је 14. септембра 1126. године. Исте године, Боемунд II постаје кнез Антиохије.

Констанцина унука, такође Констанца, постаће кнегиња Антиохије и родити: Марију Антиохијску, Боемунда III и Агнесу Антиохијску.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1078.
Умрли 1126.
Крсташи
Кнежеви Антиохије